Dit is een lijst van gemeentelijke en provinciale samenwerkingsverbanden van 'progressieve' partijen in Nederland. Hiermee worden lijsten bedoeld die aan gemeenteraadsverkiezingen mee doen, die worden ondersteund door afdelingen van GroenLinks (of haar voorlopers: de Communistische Partij Nederland, de Pacifistisch-Socialistische Partij, de Politieke Partij Radikalen en de Evangelische Volkspartij), de Partij van de Arbeid, Socialistische Partij en/of Democraten 66. De samenwerkingsverbanden hebben hun wortel in de Progressieve samenwerking in de jaren zeventig.

Externe link 
 Kijk jongens, zij kunnen ’t wel op de pers.nl

 
Nederland
Lokale